Спиридо́нов — русская фамилия.

Известные носители:

А 
 
 
 
 Спиридонов, Арсентий Владимирович (1930—1996) — Герой Социалистического Труда.

В 
 Спиридонов, Вадим Семёнович (1944—1989) — советский киноактёр, режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 
 Спиридонов, Валерий Петрович (род. 1952) — советский борец классического стиля.
 
 
 
 Спиридонов, Вячеслав Фёдорович (род. 1939) — советский футболист.

Д 
 Спиридонов, Дмитрий Спиридонович (1871—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.

Ж 
 Спиридонов, Жеко (1867—1945) — болгарский скульптор.

Е 
 Спиридонов, Евгений (род. 1982) — немецкий гимнаст.
 Спиридонов, Евгений Васильевич (род. 1947) — советский пловец.
 Спиридонов, Елеазар Спиридонович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

И 
 
 Спиридонов, Илья Константинович (1913—1975) — оленевод, бригадир оленеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.

К 
 Спиридонов, Константин Алексеевич (1902—1990) — советский учёный, изобретатель, конструктор паровых турбин, лауреат Сталинской (1952) и Ленинской (1963) премий.

Л 
 
 Спиридонов, Леонид Николаевич (род. 1980) — российский и казахстанский борец вольного стиля, чемпион Азии, призёр чемпионата мира.

М 
 Спиридонов, Максим Владимирович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Спиридонов, Матвей Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Спиридонов, Моисей Спиридонович (1890—1981) — старейший советский художник.

Н

П

Р 
 Спиридонов, Роман Вадимович (род. 1973) — старший лейтенант ВС РФ, Герой Российской Федерации (1996).
 Спиридонов, Руслан Юрьевич (1976—2012) — российский актёр театра и кино.

С 
 Спиридонов, Семён Лаврович (1911—2003) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Ф 
 Спиридонов, Филипп Романович (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Э 
 Спиридонов, Эмиль Николаевич (1925—1981) — советский адмирал, командующий Тихоокеанским флотом (1979—1981).
 Спиридонов, Эрнст Максович (род. 1938) — советский и российский минералог, профессор МГУ.

Ю



См. также 
 Спиридонов — ручей в Кемском районе Карелии.

Примечания